Por Blanchard pode estar à procura de:
 Blanchard (Dakota do Norte)
 Blanchard (Iowa)
 Blanchard (Luisiana)
 Blanchard (Maine)
 Blanchard (Michigan)
 Blanchard (Oklahoma)
 Blanchard (Pensilvânia)
 Blanchard (Texas)
 Blanchard (Wisconsin)

Ver também
 Blanchardville

Desambiguação